Клаусура 2017 () — вторая половина 83-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте espnfc.us
 Апертура 2017 на rsssf.com 

2017
Парагвай
Спорт в Парагвае в 2017 году